Hard to Handle (lied), een liedje uit 1968 van Otis Redding
 Hard to Handle (film), een film uit 1933
 Hard to Handle (album), een muziekalbum uit 2005 van Tony Joe White